Mikušovce (okres Ilava), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Ilava
 Mikušovce (okres Lučenec), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Lučenec